Facultad de Ciencias Naturales puede referirse a:

 La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama.
 La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
 La Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador.
 La Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.